Utschami () steht für:
 Utschami (Dorf), ein Dorf an der Unteren Tunguska unterhalb der Mündung des gleichnamigen Flusses
 Utschami (Fluss), Nebenfluss der Unteren Tunguska in der Region Krasnojarsk (Russland)